La Copa del Rei de futbol 2009-10 fou la 33a edició de la competició i la 106a si tenim en compte els diferents noms que ha rebut la Copa d'Espanya des de la seva creació. En la present edició el FC Barcelona defensava el títol aconseguit en la temporada anterior.

La competició es va disputar entre el 26 d'agost de 2009 i el 19 de maig de 2010. Participaren un total de vuitanta-tres equips, tots els de Primera i Segona divisions de la temporada anterior (excepte el Sevilla Atlético com a filial) a més de vint-i-quatre equips de Segona B (els 6 primers de cada grup) i divuit de Tercera (tots els campions de grup).

El Sevilla FC es va proclamar campió el 19 de maig de 2010 a la final contra l'Atlètic de Madrid disputada al Camp Nou. A més, el Sevilla FC es va classificar per a jugar la Lliga Europa de la UEFA 2010-2011.

Primera eliminatòria 
La primera eliminatòria la disputen quaranta-dos equips: tots els de Segona B i Tercera divisió. Els partits es jugaren entre el 26 i el 28 d'agost del 2009 a un sol partit.

Segona eliminatòria 
Per la segona eliminatòria es juguen vint-i-dos partits. La juguen tots els guanyadors de la primera eliminatòria, els sis exents i els vint equips de Segona A ménys el Recreativo de Huelva. Els partits es jugaren entre l'1, 2 i el 3 de setembre del 2009 a un sol partit.

Tercera eliminatòria 
Per la tercera eliminatòria es juguen onze partits. La juguen tots els guanyadors de la segona eliminatòria i queda excent el Reial Múrcia. Els partits es jugaren el 7 d'octubre del 2009 a un sol partit.

Quadre resum

Setzens de final 
En aquesta eliminatòria entren els equips de primera divisió.

Vuitens de final

Quarts de final 
Anada: 20 de generTornada: 27 de gener

|}

Semifinals 
Semifinals Anada:3 de febrer
Semifinals Tornada:10 de febrer

|}

Final 
Es va decidir per sorteig pur qui actuaria com a local i qui com a visitant a la final.

{| width=92% |
|-
|

Referències 

Copa del Rei de futbol
Competicions futbolístiques del 2009
Competicions futbolístiques del 2010